Phi Pavonis pode se referir a:
Phi1 Pavonis
Phi2 Pavonis